Принкипони́сская митропо́лия (Митропо́лия При́нцевых острово́в, ) — православная епархия Константинопольской православной церкви с центром на острове Принкипо в Мраморном море близ Стамбула в Турции.

В январе 1924 года патриаршим и синодальным Томосом епархия была выделена из состава Халкидонской митрополии и стала самостоятельной митрополией. Центром является остров Принкипо, однако для митрополита Агапия (1974—1977) резиденцией был определён остров Антигони, а для митрополита Каллиника (1979—1985) — остров Халки.

Митрополиты 
 Агафангел (Константинидис) (20 марта 1924 — 2 апреля 1927)
 Фома (Саввопулос) (2 апреля 1927 — 12 марта 1946)
 Дорофей (Георгиадис) (12 марта 1946 — 21 марта 1974)
 Константин (Харисиадис) (26 марта 1974 — 15 марта 1977)
 Агапий (Иоаннидис) (22 марта 1977 — 29 августа 1979)
 Каллиник (Александридис) (18 сентября 1979 — 5 ноября 1985)
 Симеон (Амариллиос) (9 июня 1987 — 9 июля 2002)
 Иаков (Софрониадис) (13 июля 2002 — 28 марта 2018)
 Димитрий (Комматас) (с 19 апреля 2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Принкипонисской митрополии